Éric Carrière peut désigner :
 Éric Carrière (1973-), footballeur français ;
 Éric Carrière (?-), rugbyman français, entraîneur du Blagnac Saint-Orens RF ;
 Éric Carrière (1957-), humoriste français, membre des Chevaliers du fiel.